„Енциклопедия на съвременна Украйна“ (ЕСУ; ) е енциклопедия на украински език.

Представлява многотомно цялостно енциклопедично издание за Украйна от началото на 20 век насам. Тя се подготвя и публикува от Института по енциклопедични изследвания към Националната академия на науките в Украйна.

Енциклопедията предоставя интегрален образ на съвременна Украйна, описваща събития, институции, организации, дейности, представи и хора. Обхваща всички сфери на живота в Украйна и отразява съвременните възгледи за историческите събития и фигури.

Томове

Източници

Външни препратки 

 

Национална академия на науките на Украйна
Енциклопедии на украински език